Palmow ist der Familienname von:

 Wadim Igorewitsch Palmow (* 1962), russischer Pianist
 Wiktor Nikandrowitsch Palmow (1888–1929), ukrainisch-russischer Maler der UdSSR und Avantgarde-Künstler des Futurismus